Berlin-Gatow, een wijk in Berlijn
 Luchthaven Berlin-Gatow, de voormalige luchthaven in die wijk